

Onomastica
Irina – variante del nome proprio di persona femminile Irene

Astronomia
5957 Irina – asteroide della fascia principale
Irina – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
Irina – città del Madagascar, situata nel distretto di Ihosy, regione di Ihorombe
Irina – fiume della Romania

Personaggi fittizi
Irina – Bond girl, personaggio di James Bond
Irina – personaggio del dramma teatrale Tre sorelle di Anton Čechov
Irina – personaggio della saga di Twilight

Persone
Irina – cantante finlandese